

Letteratura 
 Tyger! Tyger! – verso iniziale della poesia The Tyger di William Blake del 1794
 Destinazione stelle (Tiger! Tiger!) – romanzo di Alfred Bester del 1956
 La tigre! La tigre! (Tiger! Tiger!) – racconto di Rudyard Kipling del 1894 appartenente a Il libro della giungla
 Tiger! Tiger! – racconto di Elizabeth Bear del 2003
 Tiger, Tiger! Princeton in Caricature – libro di William F. Brown del 1950

Musica 
 Tiger Tiger – EP dei Duran Duran del 1984
 Tiger Tiger – gruppo musicale statunitense
 Tiger! Tiger! – gruppo musicale statunitense

Altro 
 Tiger Tiger – catena di nightclub britannici
 Tigre, tigre (Tyger Tyger) – episodio della serie animata Batman